Dione – księżyc Saturna
 Dione – planetoida o numerze katalogowym 106
 Dione (Diona) – w mitologii greckiej bogini

Zobacz też 
 Dionaea (muchołówka) – rodzaj roślin z rodziny rosiczkowatych